Métrica (poesia) — conceito relacionado ao ritmo de um poema
Métrica (matemática) — conceito matemático relacionado à distância
Métrica (música) — divisão de uma linha musical em compassos marcados por tempos fortes e fracos
Métrica de software — indicador de qualidade de um software
Métrica (redes de computadores) - usada por roteadores para definir a melhor rota
 Métrica de projeto — conceito relacionado à gerência de projetos

Desambiguação

de:Metrum
ja:韻律
pl:Metrum